Кубок Футбольной лиги 1991/92 (, официальное спонсорское название — Rumbelows Challenge Cup) стал тридцать вторым розыгрышем Кубка Футбольной лиги, клубного турнира на выбывание для английских и валлийских футбольных клубов, выступавших в Футбольной лиге Англии. Турнир прошёл с 20 августа 1991 года по 12 апреля 1992 года.

Победу в турнире впервые в своей истории одержал «Манчестер Юнайтед», обыгравший в финальном матче «Ноттингем Форест» на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд

Матчи

Переигровки

Вторая переигровка

Четвёртый раунд

Матчи

Переигровка

Пятый раунд 
Жеребьёвка пар пятого раунда прошла в Нью-Йорке, в небоскрёбе Трамп-тауэр. Жеребьёвку «домашних» команд проводил Джимми Гривз, а «выездных» команд — Дональд Трамп. Последний кубик, который вытянул Трамп, был с номером «Манчестер Юнайтед», который должен был на выезде сыграть против «Лидса».

Матчи

Переигровки

Полуфиналы 
В одной полуфинальной паре встретились четырёхкратный победитель турнира «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэм Хотспур», в другой — «Манчестер Юнайтед» и «Мидлсбро». В финал вышли «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед».

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте RSSSF.com 
 Турнир на сайте Football Club History Database 

1991